FWA steht für:
 Fischer Weltalmanach, ein Jahrbuch
 Fluorescent Whitening Agent, siehe optische Aufheller
 Französisch-Westafrika, ehemalige Föderation der französischen Kolonien in Westafrika
 Free Wales Army, eine nationalistische Untergrundorganisation
 Fort Wayne International Airport (IATA-Code), US-amerikanischer Flughafen
 TheFWA, "Favourite Website Award", eine Auszeichnung für Webseiten
 Interstate Airlines (ICAO-Code), ehemalige niederländische Charterfluggesellschaft
 Fixed Wireless Access, auch Funk-DSL

FwA steht für:
 Feuerwehranhänger

Fwa steht für:
 Fwa River, Nebenfluss des Lubi River [der in den Sankuru (Fluss) fließt] in Kasaï-Oriental, Demokratische Republik Kongo

fwa steht für:
 Fwâi (ISO-639-3-Code), eine der ozeanischen Sprachen auf Neukaledonien

Abkürzung